Фелипе Кариљо Пуерто има више значења:

 Фелипе Кариљо Пуерто (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Тарабиљас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Ла Руана (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Фелипе Кариљо Пуерто (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Фелипе Кариљо Пуерто, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Сентро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Амплијасион Сан Фелипито (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Ел Бароте (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Ла Бомба (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Ла Лома (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Ла Агустина (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Ел Аренал (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику